Cet article contient une liste des téléromans canadien-français.

Liste
Belle-Baie (2008-???)
Un bon gars
Les Champs de boue
L'Escadron volant
Louez un Mari (2007)
Frugal
La vie sur Mars
Vies de femmes
La voisine
Le sourire du parcometre

Liens externes 
 Alliance des producteurs francophones du Canada

Émission de télévision produite au Canada
Télévision en Acadie
Télévision au Canada